A szan jelentése a következő lehet:
 szan – az archaikus görög ábécé ma már nem használt betűje
 szan – egy népcsoport Afrikában
 szan - japánul a hivatalos megszólítás jele, fordítása kb. „úr/hölgy/kisasszony” (pl. Akira szan – „Akira úr/asszony/kisasszony”)